Pedro Suárez puede referirse a:

 Pedro Suárez, gobernador de Puerto Rico entre 1593 - 1597;
 Pedro Suárez de Deza (11??-1208), religioso español - Obispo de Salamanca y Arzobispo de Santiago;
 Pedro Suárez de Figueroa (14??-1512), noble español;
 Pedro Suárez de Toledo (13??-1385), noble español;
  Pedro Suárez Rojo (1957-2007), naturalista cubano;
 Pedro Suárez-Vértiz (1970-), músico peruano;
 Pedro Suárez "Arico" (1908-1979), futbolista hispano-argentino;
 Pedro Suárez (1988-), futbolista argentino.

en:Pedro Suárez